Hipparchia (vlinder), een vlindersoort.
 Hipparchia van Maroneia, een Grieks filosoof (ca. 325 v.Chr.)